Jezuitská rezidence může znamenat: 
 Jezuitská rezidence (Bohosudov): je raně barokní klášter jezuitského řádu, který existoval v letech 1652–1773 a 1853–1950. Nachází se na Mariánském náměstí v Bohosudově, části obce Krupka v okrese Teplice, v Ústeckém kraji.
 Jezuitská rezidence (Stará Boleslav):  se nachází v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie a nedaleko baziliky sv. Václava. Je to raně barokní budova, jejíž základy byly postaveny v letech 1670–1671, prvotní plány pocházejí od italského architekta a barokního stavitele Giovanniho Domenica Orsiho.
 Jezuitská rezidence (Tuchoměřice): Areál (residence, kostel, hospodářské zázemí, zahrada s tarasovými zdmi) se nachází v prostoru mezi dnešními ulicemi Školní, Poštovní a Pod zámkem v obci Tuchoměřice, okres Praha-západ, Středočeský kraj. Jádrem areálu je čtyřkřídlá patrová residence a neorientovaný kostel na obdélném půdoryse. Komplex vznikl na místě starší tvrze v letech 1665–1675 podle projektu Giovanniho Domenica Orsiho.

Rozcestníky - místopisné jméno